Бернар Дадье (Bernard Dadié, полное имя — Bernard Binlin Dadié, также Бернар Буа Дадье; 10 января 1916, Асини, возле Абиджана — 9 марта 2019) — один из крупнейших писателей, драматургов и фольклористов Берега Слоновой Кости, поэт. Писал на французском языке. Также экс-чиновник, в частности занимал пост министра культуры в правительстве страны (1977—1986).

Биография 
Бернар Дадье работал на французское правительство Дакар (США). После возвращения на родину в 1947 году, стал участником ивуарийского движения за независимость, в том числе присоединился к партии «Демократическое объединение Африки». Несколько раз содержался в тюрьме. Там же написаны его ранние революционные стихи («Африка во весь рост», 1950).

Впоследствии Дадье опубликовал «Африканские легенды» (1954), книгу сказок «Черная повязка» (1955) и автобиографический роман «Клембье» (1956, русский пер. — 1964).

Перед обретением Кот-д’Ивуаром независимости в 1960 году, Бернар Дадье снова был заключен в тюрьму в течение 16 месяцев за участие в демонстрациях против французского колониального правительства.

В своем творчестве Бернар Дадье, под влиянием его детского опыта колониализма, пытался связать традиционный африканский фольклор с современным миром. В произведениях писателя превалирующими являются идеи гуманизма и стремление к равенству и независимости африканцев и их культуры.

Романы Дадье «Негр в Париже» (1959) и «Нью-Йоркский хозяин» (1964) посвящены общецивилизационным проблемам. В сборниках зрелых стихов автора «Череда дней» (1956) и особенно «Люди всех континентов» (1967) преобладает интернациональная тематика.

Среди ивуарийских сказок Дадье, в частности обработал цикл рассказов о паука Ананси.

9 марта 2019 года писатель скончался на 104 году жизни.

Библиография 
Переводы на русский:
 Поэзия Африки. М., 1973. С. 85-101.
Произведения и книги Бернара Дадье:

 «Afrique debout» (1950);
 «Légendes africaines» (1954);
 «Le pagne noir» (1955);
 «La ronde des jours» (1956);
 «Climbié» (1956);
 «Un Nègre à Paris» (1959);
 «Patron de New York» (1964);
 «Hommes de tous les continents» (1967);
 «La ville où nul ne meurt» (1969);
 «Monsieur Thôgô-Gnini» (1970);
 «Les voix dans le vent» (1970);
 «Béatrice du Congo» (1970);
 «Îles de tempête» (1973);
 «Papassidi maître escroc» (1975);
 «Mhoi cheul» (1979);
 «Opinions d’un nègre» (1979);
 «Les belles histoires de Kacou Ananzè»
 «Commandant Taureault et ses nègres» (1980);
 «Les jambes du fils de Dieu» (1980);
 «Carnets de prison» (1981); — описывает пребывание писателя в тюрьме;
 «Les contes de Koutou-as-Samala» (1982).

Источники и ссылки 
 Molly Grogan Lynch, «Dadié Bernard Binlin», dans Christiane Chaulet Achour, avec la collaboration de Corinne Blanchaud (dir.), Dictionnaire des écrivains francophones classiques: Afrique subsaharienne, Caraïbe, Maghreb, Machrek, Océan Indien, H. Champion, Paris, 2010,  
 Lilyan Kesteloot, «Bernard Dadié», in Anthologie négro-africaine. Histoire et textes de 1918 à nos jours, EDICEF, Vanves, 2001 (nouvelle éd.), 
 Frédéric Le Maire, Bernard Dadié : itinéraire d’un écrivain africain dans la première moitié du , Harmattan, Paris, 2008, 207 p.
 Nicole Vincileoni, Comprendre l'œuvre de Bernard B. Dadié, Les Classiques africains, Issu-les-Moulin eaux, 1987, 319 p.

Примечания 

Писатели Кот-д’Ивуара
Политики Кот-д’Ивуара
Столетние долгожители
Долгожители Кот-д’Ивуара